Johann Caspary ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Caspary (1796–1885), Gründer und Besitzer der Caspary-Brauerei in Trier
 Johann Ferdinand Caspary (1808–1889), königlich preußischer Generalmajor